|(1101) Клематида (Clematis) || 1928 SJ || 22 сентября 1928 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1102) Пепита (Pepita) || 1928 VA || 5 ноября 1928 || Барселона || Хосе Комас Сола
|-
|(1103) Секвойя (Sequoia) || 1928 VB || 9 ноября 1928 || Гамбург || Вальтер Бааде
|-
|(1104) Сиринга (Syringa) || 1928 XA || 9 декабря 1928 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1105) Фрагария (Fragaria) || 1929 AB || 1 января 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1106) Кидония (Cydonia) || 1929 CW || 5 февраля 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1107) Ликтория (Lictoria) || 1929 FB || 30 марта 1929 || Пино Торинез || Л. Вольта
|-
|(1108) Деметра (Demeter) || 1929 KA || 31 мая 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1109) Тата (Tata) || 1929 CU || 5 февраля 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1110) Ярослава (Jaroslawa) || 1928 PD || 10 августа 1928 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1111) Райнмутия (Reinmuthia) || 1927 CO || 11 февраля 1927 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1112) Полония (Polonia) || 1928 PE || 15 августа 1928 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1113) Катя (Katja) || 1928 QC || 15 августа 1928 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1114) Лорен (Lorraine) || 1928 WA || 17 ноября 1928 || Ницца || A. Schaumasse
|-
|(1115) Сабауда (Sabauda) || 1928 XC || 13 декабря 1928 || Пино Торинез || Л. Вольта
|-
|(1116) Катриона (Catriona) || 1929 GD || 5 апреля 1929 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1117) Регинита (Reginita) || 1927 KA || 24 мая 1927 || Барселона || Хосе Комас Сола
|-
|(1118) Ганския (Hanskya) || 1927 QD || 29 августа 1927 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И., Николай Иванов
|-
|(1119) Эвбея (Euboea) || 1927 UB || 27 октября 1927 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1120) Каннония (Cannonia) || 1928 RV || 11 сентября 1928 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1121) Наташа (Natascha) || 1928 RZ || 11 сентября 1928 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(1122) Нейт (Neith) || 1928 SB || 17 сентября 1928 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1123) Шеплия (Shapleya) || 1928 ST || 21 сентября 1928 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1124) Стробантия (Stroobantia) || 1928 TB || 6 октября 1928 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1125) Китай (China) || 1957 UN || 30 октября 1957 || Нанкин || -
|-
|(1126) Отеро (Otero) || 1929 AC || 11 января 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1127) Мими (Mimi) || 1929 AJ || 13 января 1929 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1128) Астрид (Astrid) || 1929 EB || 10 марта 1929 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1129) Неуймина (Neujmina) || 1929 PH || 8 августа 1929 || Крым (Симеиз) || Пархоменко П. Г.
|-
|(1130) Скульд (Skuld) || 1929 RC || 2 сентября 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1131) Порция (Porzia) || 1929 RO || 10 сентября 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1132) Голландия (Hollandia) || 1929 RB || 13 сентября 1929 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1133) Лугдуна (Lugduna) || 1929 RC || 13 сентября 1929 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1134) Кеплер (Kepler) || 1929 SA || 25 сентября 1929 || Гейдельберг || Макс Вольф
|-
|(1135) Колхида (Colchis) || 1929 TA || 3 октября 1929 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1136) Мерседес (Mercedes) || 1929 UA || 30 октября 1929 || Барселона || Хосе Комас Сола
|-
|(1137) Раиса (Raïssa) || 1929 WB || 27 октября 1929 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1138) Аттика (Attica) || 1929 WF || 22 ноября 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1139) Атами (Atami) || 1929 XE || 1 декабря 1929 || Токио || О. Оикава, К. Кубокава
|-
|(1140) Крымия (Crimea) || 1929 YC || 30 декабря 1929 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1141) Бомия (Bohmia) || 1930 AA || 4 января 1930 || Гейдельберг || Макс Вольф
|-
|(1142) Этолия (Aetolia) || 1930 BC || 24 января 1930 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1143) Одиссей (Odysseus) || 1930 BH || 28 января 1930 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1144) Ода (Oda) || 1930 BJ || 28 января 1930 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1145) Робельмон (Robelmonte) || 1929 CC || 3 февраля 1929 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1146) Биармия (Biarmia) || 1929 JF || 7 мая 1929 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1147) Ставрополис (Stavropolis) || 1929 LF || 11 июня 1929 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1148) Рараху (Rarahu) || 1929 NA || 5 июля 1929 || Крым (Симеиз) || Дейч А. Н.
|-
|(1149) Волга (Volga) || 1929 PF || 1 августа 1929 || Крым (Симеиз) || Скворцов Е. Ф.
|-
|(1150) Ахайя (Achaia) || 1929 RB || 2 сентября 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1151) Итака (Ithaka) || 1929 RK || 8 сентября 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1152) Павона (Pawona) || 1930 AD || 8 января 1930 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1153) Валленбергия (Wallenbergia) || 1924 SL || 5 сентября 1924 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(1154) Астрономия (Astronomia) || 1927 CB || 8 февраля 1927 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1155) Аэнна (Aënna) || 1928 BD || 26 января 1928 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1156) Кира (Kira) || 1928 DA || 22 февраля 1928 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1157) Аравия (Arabia) || 1929 QC || 31 августа 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1158) Люда (Luda) || 1929 QF || 31 августа 1929 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1159) Гранада (Granada) || 1929 RD || 2 сентября 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1160) Иллирия (Illyria) || 1929 RL || 9 сентября 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1161) Фессалия (Thessalia) || 1929 SF || 29 сентября 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1162) Ларисса (Larissa) || 1930 AC || 5 января 1930 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1163) Сага (Saga) || 1930 BA || 20 января 1930 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1164) Кобольда (Kobolda) || 1930 FB || 19 марта 1930 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1165) Импринетта (Imprinetta) || 1930 HM || 24 апреля 1930 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1166) Шакунтала (Sakuntala) || 1930 MA || 27 июня 1930 || Крым (Симеиз) || Прасковья Пархоменко
|-
|(1167) Дубяго (Dubiago) || 1930 PB || 3 августа 1930 || Крым (Симеиз) || Евгений Скворцов
|-
|(1168) Брандия (Brandia) || 1930 QA || 25 августа 1930 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1169) Альвин (Alwine) || 1930 QH || 30 августа 1930 || Гейдельберг || Макс Вольф, Марио Ферреро
|-
|(1170) Шива (Siva) || 1930 SQ || 29 сентября 1930 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1171) Руставелия (Rusthawelia) || 1930 TA || 3 октября 1930 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1172) Эней (Äneas) || 1930 UA || 17 октября 1930 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1173) Анхис (Anchises) || 1930 UB || 17 октября 1930 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1174) Мармара (Marmara) || 1930 UC || 17 октября 1930 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1175) Марго (Margo) || 1930 UD || 17 октября 1930 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1176) Люсидор (Lucidor) || 1930 VE || 15 ноября 1930 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1177) Гоннессия (Gonnessia) || 1930 WA || 24 ноября 1930 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1178) Ирмела (Irmela) || 1931 EC || 13 марта 1931 || Гейдельберг || Макс Вольф
|-
|(1179) Малли (Mally) || 1931 FD || 19 марта 1931 || Гейдельберг || Макс Вольф
|-
|(1180) Рита (Rita) || 1931 GE || 9 апреля 1931 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1181) Лилит (Lilith) || 1927 CQ || 11 февраля 1927 || Алжир || Жеховский В. П.
|-
|(1182) Илона (Ilona) || 1927 EA || 3 марта 1927 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1183) Ютта (Jutta) || 1930 DC || 22 февраля 1930 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1184) Гея (Gaea) || 1926 RE || 5 сентября 1926 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1185) Никко (Nikko) || 1927 WC || 17 ноября 1927 || Токио || О. Оикава
|-
|(1186) Тернера (Turnera) || 1929 PL || 1 августа 1929 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1187) Афра (Afra) || 1929 XC || 6 декабря 1929 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1188) Готландия (Gothlandia) || 1930 SB || 30 сентября 1930 || Барселона || Хосе Комас Сола
|-
|(1189) Терентия (Terentia) || 1930 SG || 17 сентября 1930 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1190) Пелагея (Pelagia) || 1930 SL || 20 сентября 1930 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1191) Альфатерна (Alfaterna) || 1931 CA || 11 февраля 1931 || Пино Торинез || Л. Вольта
|-
|(1192) Призма (Prisma) || 1931 FE || 17 марта 1931 || Гамбург || Фридрих Швассман
|-
|(1193) Африка (Africa) || 1931 HB || 24 апреля 1931 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1194) Алетта (Aletta) || 1931 JG || 13 мая 1931 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1195) Оранжия (Orangia) || 1931 KD || 24 мая 1931 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1196) Шеба (Sheba) || 1931 KE || 21 мая 1931 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1197) Родезия (Rhodesia) || 1931 LD || 9 июня 1931 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1198) Атлантида (Atlantis) || 1931 RA || 7 сентября 1931 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1199) Гельдония (Geldonia) || 1931 RF || 14 сентября 1931 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1200) Императрикс (Imperatrix) || 1931 RH || 14 сентября 1931 || Гейдельберг || Карл Райнмут
|}